Лига Леумит 1973/1974 — 22-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1973/1974
Израиль
Израиль
1973 год в Израиле
1974 год в Израиле